Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2008 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Рубин (Казань)

ЦСКА (Москва)

Динамо (Москва)

Амкар (Пермь)

Зенит (Санкт-Петербург)

Крылья Советов (Самара)

Локомотив (Москва)

Спартак (Москва)

Москва

Терек (Грозный)

Сатурн (Раменское)

Спартак-Нальчик (Нальчик)

Томь (Томск)

Химки

Шинник (Ярославль) 

* В матче 27-го тура с «Крыльями Советов» из-за отсутствия замен Андрей Ушенин сменил в воротах удалённого на 72-й минуте Сергея Песьякова и пропустил два гола на 74-й и 76-й минутах.

Луч-Энергия (Владивосток) 

* В матче 15-го тура с московским «Спартаком» из-за отсутствия замен Игорь Шевченко сменил в воротах удалённого на 88-й минуте Марека Чеха и пропустил гол с пенальти на 89-й минуте.

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Ссылки 
 Официальный сайт РФПЛ
 Статистика команд Чемпионата России по футболу 2008 на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица

Составы
Списки футболистов России по сезонам